Motocyklowe Grand Prix Czech 2015 – jedenasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 16 sierpnia 2015 na torze Brno w Brnie.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Czechach